Bolesław Proch
 Heinrich Proch, un compositeur, musicien et professeur autrichien
 Walter Proch (* 1984, Rovereto), un coureur cycliste italien
Patronyme allemand